Не́да А́рнерич (; 15 июля 1953, Княжевац, Сербия, Югославия — 10 января 2020, Белград, Сербия) — сербская актриса.

Биография 
Неда Арнерич родилась в 1953 году. Окончила Академию театра, кино и телевидения в Белграде.

Первое появление на большом экране — в фильме «Сан» () (1966). 

В 1983 году вышла замуж за доктора Милорада Мештеровича, их брак продлился до смерти Мештеровича в 2018 году.

Присуждение премий 
 1977 — премия «Серебряная арена» в Пуле.
 1978 — премия «Императрица Феодора» в Нише.
 2010 — премия «Павле Вуисич» от Ассоциации художников кино Сербии за общий вклад в киноискусство.

Политика 
Неда Арнерич — бывший депутат парламента от Демократической партии. Она оставила политику после скандала вокруг дистанционного голосования, которое незаконно в сербском парламенте.

Избранная фильмография 
 1971 — «Немножко, больше и страстно» / Un peu, beaucoup, passionnément… — Неда
 1973 — «Шафт в Африке» / Shaft in Africa — Язар
 1974 — «Ужицкая республика» / Ужичка република — Елена
 1980 — «Кто там поёт» / Ко то тамо пева — невеста
 1985 — «Тайваньская канаста» / Тајванска канаста — Нарсиса Видмар
 1988 — «Халоа: Празднество шлюх» / Халоа: Празник курви — Маира
  — Битва на Косовом поле — Рыбачка
 1996 — «Нечистая кровь» / Нечиста крв — Билярица
 1999 — «Небесная удочка» / Небеска удица — мать Миши
 2001 — «Наташа» / Наташа — мама Наташи
 2007 — «Променяй меня» / Промени ме — Дуня

Примечания

Ссылки 
 

Политики Сербии